Gilfrid Lawson kan syfta på:

* Sir Gilfrid Lawson, 6:e baronet (1675–1749), engelsk politiker
 Sir Gilfrid Lawson, 9:e baronet (omkring 1710–1794), engelsk politiker